LWL (ang. Loaded Waterline) - długość jednostki pływającej na linii wodnej